През 2008 г. се провежда поредното състезание по снукър Трофей на Северна Ирландия. Турнирът се състои между 24 и 31 август в The Belfast Waterfront в Белфаст и е спечелен от Рони О'Съливан, който побеждава във финалния мач Дейв Харолд с 9 – 3.

Най-големият брейк, който е постигнат на турнира е от 145 точки и е дело на Шон Мърфи.

Наградният фонд на турнира е 200 500 £:
30 000 £ за победителя
15 000 £ за финалиста
2000 £ за най-големия брейк на турнира
20 000 £ за максимален брейк

Резултати

Резултати от кръг 1 (9) 
Фъргъл О'Брайън – Майкъл Холт 3 – 5
Матю Стивънс – Алън МакМанъс 2 – 5
Дейв Харолд – Рики Уолдън 5 – 2
Стивън Лий – Джъд Тръмп 5 – 3
Майкъл Джъд – Дейвид Гилбърт 4 – 5
Стив Дейвис – Лианг Уенбо 3 – 5
Иън Маккълох – Майк Дън 5 – 4
Антъни Хамилтън – Андрю Хигинсън 3 – 5
Марк Уилямс – Марк Кембъл 5 – 3
Доминик Дейл – Адриал Гънел 5 – 4
Джо Суейл – Марк Дейвис 4 – 5
Стюарт Бингам – Rory McLeod 4 – 5
Найджъл Бонд – Стюарт Петман 1 – 5
Бари Хоукинс – Джими Уайт 5 – 3
Джейми Коуп – Дейвид Грей 5 – 4 
Кен Дохърти – Джерард Грийн 5 – 2

Резултати от кръг 2 (9) 
Стивън Магуайър – Майкъл Холт 5 – 1
Марк Кинг – Алън МакМанъс 3 – 5
Греъм Дот – Дейв Харолд 3 – 5
Стивън Хендри – Стивън Лий 1 – 5
Джон Хигинс – Дейвид Гилбърт 5 – 2
Питър Ебдън – Лианг Уенбо 0 – 5
Нийл Робъртсън – Иън Маккълох 2 – 5
Марк Селби – Андрю Хигинсън 5 – 1
Шон Мърфи – Марк Уилямс 2 – 5
Марк Алън – Доминик Дейл 5 – 4
Дин Джънхуй – Марк Дейвис 4 – 5
Алистър Картър – Rory McLeod 5 – 1
Райън Дей – Стюарт Петман 5 – 4
Марко Фу – Бари Хоукинс 2 – 5
Рони О'Съливан – Кен Дохърти 5 – 4

Основна схема

Сенчъри брейкове 

Състезания по снукър
Снукър в Северна Ирландия
Спорт в Белфаст